Электроаппарат — электротехническое устройство, предназначенное для управления электрическими и неэлектрическими устройствами, а также для защиты этих устройств от режимов работы, отличных от нормального.

Предприятия:
 «Электроаппарат» — старейший завод высоковольтного оборудования в России и бывшем Советском Союзе, находящийся в Санкт-Петербурге.
 ОАО «Электроаппарат» — старое название Курского электроаппаратного завода.
 ООО «Электроаппарат» — завод по производству электрощитового оборудования и базальтового утеплителя в г. Давлеканово.
 ЗАО «НПО Электроаппарат» — компания оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием с головным офисом в г. Чебоксары.
 ПО «Электроаппарат» — предприятие по производству и продаже электротехнических изделий в Москве.
 ООО «НПФ «Электроаппарат» — предприятие радиоизмерительных приборов и медицинской техники в Брянске.

См. также 
 Электроаппаратура (завод)